Veranlagung steht für: 

 Disposition (Medizin)
 Persönlichkeitseigenschaft
 Veranlagung (Steuerrecht), Zusammenfassung von Ermittlungsverfahren
 Investition